Le terme Dufay constitue un patronyme d'origine française. Ce terme peut se référer à :

Personnalités

 Charles François de Cisternay du Fay, ou Dufay (1698-1739), chimiste français.
Claude Dufay (1926-2001), entomologiste français.
 Guillaume Dufay (vers 1400-1474), compositeur français.
 Jean Dufay (1896-1967), astronome et astrophysicien français.
 Jean-François-Charles Dufay (1815-1898), homme politique français.
 Louis Dufay (), inventeur français.
 Louis-Pierre Dufay (1752-inconnue), homme politique français.
 Marie-Guite Dufay (1949-), femme politique française, présidente du Conseil régional de Franche-Comté depuis 2008.
 Maurice Dufay (1923-1994), physicien français.

Toponyme et hydronyme 

Dufay, un cratère lunaire.
Rivière Dufay, un affluent du lac Buies, coulant dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, en Québec, au Canada.

Lien externe 
 
Patronyme normand